Гејтвеј има више значења:
 Гејтвеј (Аљаска)
 Гејтвеј (Флорида)
 Гејтвеј (Арканзас)